Niemcy:
 Tiergarten – dzielnica Berlina
 Tiergarten – dzielnica Oberkirch
 Berlin Tiergarten – stacja kolejowa w Berlinie
 Tiergarten – dawny okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie

Inne:
 Großer Tiergarten – park w Berlinie
 Lainzer Tiergarten – obszar chroniony w Wiedniu

Zobacz też:
 Berlin-Tiergarten
 Thiergarten